Daniel Pietta (né le 9 décembre 1986 à Krefeld en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière professionnelle en 2003-2004 avec les Krefeld Pinguine après avoir évolué pour l'équipe de jeunes de Krefeld. Il termine meilleur pointeur des Pinguine lors des saisons 2011-2012, 2014-2015 et 2015-2016.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2001-2002 || Krefelder EV U18 ||  || 40 || 25 || 37 || 62 || 74 || 2 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
| 2002-2003 || Krefelder EV U18 || DNL || 33 || 22 || 33 || 55 || 92 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2003-2004 || Krefelder EV U18 || DNL || 28 || 27 || 34 || 61 || 110 || 2 || 0 || 0 || 0 || 34
|-
| 2003-2004 || Krefeld Pinguine || DEL || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || Grefrather EC 2001 || Regionalliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || Füchse Duisbourg || 2. Bundesliga || 46 || 9 || 10 || 19 || 75 || 12 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 2004-2005 || Krefeld Pinguine || DEL || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Krefeld Pinguine || DEL || 47 || 3 || 3 || 6 || 18 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2006-2007 || Krefeld Pinguine || DEL || 51 || 5 || 13 || 18 || 18 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2007-2008 || Krefeld Pinguine || DEL || 56 || 11 || 21 || 32 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 13 || 10 || 23 || 32 || 7 || 3 || 2 || 5 || 12 
|-
| 2009-2010 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 16 || 37 || 53 || 66 || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || Krefeld Pinguine || DEL || 50 || 16 || 26 || 42 || 90 || 8 || 1 || 3 || 4 || 4 
|-
| 2011-2012 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 17 || 30 || 47 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Krefeld Pinguine || DEL || 45 || 13 || 25 || 38 || 32 || 9 || 2 || 8 || 10 || 26 
|-
| 2013-2014 || Krefeld Pinguine || DEL || 41 || 16 || 32 || 48 || 59 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 17 || 42 || 59 || 38 || 3 || 2 || 1 || 3 || 4 
|-
| 2015-2016 || Krefeld Pinguine || DEL || 47 || 15 || 37 || 52 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Krefeld Pinguine || DEL || 51 || 14 || 30 || 44 || 96 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Krefeld Pinguine || DEL || 43 || 12 || 30 || 42 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Krefeld Pinguine || DEL || 52 || 15 || 38 || 53 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Krefeld Pinguine || DEL || 51 || 18 || 31 || 49 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || ERC Ingolstadt || DEL || 30 || 5 || 14 || 19 || 28 || 3 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2021-2022|| ERC Ingolstadt || DEL ||  ||

Au niveau international 

|-
| align="left"|2003 || align="left"|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 3 || 1 || 4 || 0 || align="left"| du groupe A division 1
|-
| align="left"|2004 || align="left"|Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 8 || 3 || 11 || 6 || align="left"| place du groupe B division 1
|-
| align="left"|2006 || align="left"|Championnat du monde junior D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4 || align="left"| place du groupe A division 1
|-
| align="left"|2012 || align="left"|Championnat du monde || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| align="left"|2013 || align="left"|Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"| du groupe D
|-
| align="left"|2013 || align="left"|Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| align="left"|2014 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|
|-
| align="left"|2015 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"|
|-
| align="left"|2018 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|
|-
| 2022 ||align="left"| Jeux olympiques || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|

Références 

Naissance en décembre 1986
Naissance à Krefeld
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur des Krefeld Pinguine
Joueur du EV Duisburg
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022